Møgelbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Møgelbjerg (Feldballe Sogn) – et areal i Feldballe Sogn
 Møgelbjerg (Gangsted Sogn) – et areal i Gangsted Sogn
 Møgelbjerg (Hvirring Sogn) – et areal i Hvirring Sogn
 Møgelbjerg (Mønsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Mønsted Sogn
 Møgelbjerg (Næsbjerg Sogn) – et areal i Næsbjerg Sogn
 Møgelbjerg (Sønder Vissing Sogn) – et areal i Sønder Vissing Sogn
 Møgelbjerg (Underup Sogn) – et areal i Underup Sogn